Монтекатини има више значења:
 Монтекатини (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Монтекатини (Варезе), је насеље у Италији у округу Варезе, региону Ломбардија
 Монтекатини Терме, је насеље у Италији у округу округа Пистоја, региону Тоскана